

São Francisco de Paula est une municipalité de l'État du Minas Gerais ;
 São Francisco de Paula est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul.
 La forêt nationale de São Francisco de Paula s'étend sur le territoire de cette municipalité.

Voir aussi

  ;
 .

Sao Francisco de Paula